Offentlighetslagen kan avse:
Offentlighetslagen – en lag i Finland, se Lag om offentlighet i myndigheternas verksamhet (Finland)
 Offentlighetslagen – en benämning på svenska lagen Offentlighets- och sekretesslagen

Referenser